

Patronymes 
 Jean Maheu (1931-2022), fonctionnaire français 
 Pierre Maheu (1939-1979) écrivain, producteur, scénariste, réalisateur et acteur québécois 
 René Maheu (1905-1975), professeur de philosophie, ami de Sartre et de Beauvoir 
 Renée Maheu (1929-2007), soprano, biographe et journaliste québécoise 
 Shirley Maheu (1931-2006), députée et sénatrice au fédéral, Ottawa, Canada.
 La famille Maheu, ensemble de personnages de Germinal d'Émile Zola.

Toponymes 
Rivière Maheu, rivière coulant dans Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans, Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans et Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans, dans la MRC L'Île-d'Orléans, Capitale-Nationale, Québec, Canada.